Landvolk ist die Kurzbezeichnung für

 Landbevölkerung
 die Christlich-Nationale Bauern- und Landvolkpartei (CNBL), eine politische Partei in Deutschland (1928–1933)
 die Landvolkbewegung (Schleswig-Holstein) (1929–1933)
 Das Landvolk, die Zeitung der schleswig-holsteinischen Landvolkbewegung (1929–1931)
 das Landvolk Niedersachsen – Landesbauernverband, eine Gliederung des Deutschen Bauernverbandes (seit 1947)
 die Katholische Landvolkbewegung (seit 1951)
 Sächsisches Landvolk (SLV) (1928 bis 1932), Partei im Freistaat Sachsen